Holtak napja – 1985-ös amerikai film George A. Romero rendezésében
Holtak napja – 2008-as amerikai film Steve Miner rendezésében

Hasonló:
Halottak napja – keresztény ünnep az elhunytak tiszteletére